Utillatge:
 Corró o compactadora, arreu utilitzat en agricultura per aplanar la terra
 Corró o piconadora, màquina autopropulsada que serveix per a pitjar i fer ferma una capa de terra, grava o material semblant 
 Corró d'escalfament o corró ciclista, dispositiu d'entrenament en bicicleta que disposa d'un o més corrons 
 Corró pastisser o corró de pastisseria, estri de cuina usat per a aplanar pasta
 Corró de pintar, estri que s'utilitza per pintar parets consistent en un cilindre cobert de material absorbent que gira sobre un eix
 Torn de corró, màquina simple que actua com una espècie de palanca usada per pujar i baixar la càrrega suspesa d'una corda
 Toponímia:
 Corró d'Amunt, localitat al municipi de les Franqueses del Vallès
 Corró d'Avall, localitat al municipi de les Franqueses del Vallès
 Puig de Son Corró, muntanya al municipi de Campanet a Mallorca